Allsvenskan 1999/2000 kan syfta på:

Allsvenskan i bandy 1999/2000
Allsvenskan i ishockey 1999/2000